2 miejscowości w Polsce: 
 Charnowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Ustka 
 Charnowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Płoty